Мандра има више значења:

 Мандра
 Мандра (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Мандра (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Мандра (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији